Kaufmarkt steht für:
 alte Bezeichnung für SB-Warenhaus-Märkte des Unternehmens Kaufland von 1995 bis 2010
 zwölf Verbrauchermärkte des Unternehmens Feneberg Lebensmittel
 ehemalige Verbrauchermarkt- und SB-Warenhaus-Vertriebslinie des Unternehmens EWS (Verkauf der Standorte 1988 an die AVA AG; Neustart mit zwei weiteren Märkten ab 1996, Insolvenz des Unternehmens im Jahr 2017)